Ròcabruna ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Roquebrune (Gers)
 Roquebrune (Gironde)
 Roquebrune-Cap-Martin
 Roquebrune-sur-Argens

Siehe auch:
 Roquebrune